Монне () — французская фамилия.

Известные носители:
 Монне, Жан (1888—1979) — французский предприниматель и государственный деятель.
 Монне, Тибо (род. 1982) — швейцарский хоккеист.
 Монне де Лорбо, Луи де (1766—1819) — французский генерал.
 Монне, Шарль (1732—1808) — французский художник, гравёр и иллюстратор.